El término Coordenadas baricéntricas  puede referirse a:
Las Coordenadas baricéntricas (astronomía) empleadas en astronomía.
Las coordenadas baricéntricas (n-simplex) empleadas para denotar los puntos de un triángulo, un tetraedro o un n-simplex.